Les composés instables suivants sont des oxydes de brome :

 monoxyde de dibrome (Br2O) ;
 dioxyde de brome (BrO2) ;
 octaoxyde de tribrome (Br3O8).

De plus, certains ions sont des oxydes de brome :

 hypobromite (BrO−) ;
 bromite (BrO2−) ;
 bromate (BrO3−) ;
 perbromate (BrO4−).

Articles connexes 
 Bromure
 Fluorure d'oxygène

Brome
Composé du brome
Composé inorganique